2000
Европско првенство у фудбалу 2000.

Квалификције за Европско првенство у фудбалу 2000. су се одржале до јуна 1998. до новембра 1999. године. 49 репрезентације су биле подељене у 9 група. Белгија и Холандија су се квалификовале директно као домаћини првенства.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Чехословачка
 <div id="4">4 као Западна Немачка
 <div id="5">5 као Југославија

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 18. јануара 1998. године у Генту, у Белгији.

Резиме

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Бараж 
Табела је приказивала тренутне другопласиране из свих група. Најбоља другопласирана се директно пласирала на Европско првенство, док остале другопласиране се такмиче у баражу. Утакмице са петопласираном и шестопласираном из својих група нису рачунате.

Жреб за бараж је одржан у Ахену, у Немачкој 13. октобра 1999. године.

Резултат баража

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 2000
 УЕФА Еуро 2000 квалификације

Европско првенство у фудбалу 2000.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2000.